Niektóre kościoły pod wezwaniem św. Floriana:

 Kościół św. Floriana w Długopolu
 Kościół św. Floriana w Koprzywnicy
 Kościół św. Floriana w Krakowie
 Bazylika katedralna św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie
 Opactwo Cystersów w Wąchocku
 Kościół św. Floriana w Wirach
 Kościół św. Trójcy i św. Floriana w Zawierciu
 Kościół św. Floriana w Żninie

Florian, św.